ЦИАМ:

 Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
 Центральный исторический архив Москвы